Первая македонская футбольная лига 2018/2019 () — 27-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 11 августа 2018 года и закончится 26 мая 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Скопье» и «Пелистер». Их заменили «Беласица» и «Македония Гёрче Петров», победители соответственно Восточной и Западной групп Второй лиги 2017/18.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 macedonianfootball.com
 Чемпионат Македонии на soccerway

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония
2018 год в Северной Македонии
2019 год в Северной Македонии